

Astronomia 
 12477 Haiku – asteroide

Geografia 
 Haiku – località della Contea di Maui, Hawaii (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 Haiku – sistema operativo

Letteratura 
 Haiku – forma poetica
 Haiku – romanzo di Andrew Vachss del 2009

Pagine correlate 
Haikou (disambigua)